László Nagy puede hacer referencia a:

 László Nagy (1981-), jugador profesional de balonmano húngaro.
 László Nagy (1921-2009), exsecretario general de la Organización Mundial del Movimiento Scout, húngaro nacionalizado suizo.
 László Nagy (n/d), piragüista húngaro.
 László Nagy (1949-), futbolista húngaro.
 László Nagy (1927–2005), patinador húngaro.